Мараго́с, Маранго́с () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Марагос, Джордж (род. 1949) — американский бизнесмен и политик.
Марангос, Спирос (род. 1967) — греческий футболист.
Марагос, Сэмюэл (1922 —2005) — американский адвокат и политик-демократ.
 Марагос, Эндрю (род. 1945) — американский военнослужащий, бизнесмен и политик-республиканец.